Брилів — назва окремих населених пунктів.

 Брилів — село, Польща, Нижньосілезьке воєводство, Стшелінський повіт.
 Брилів — колишній хутір, Українська РСР, Волинська округа, Овруцький район.